Ecatepec kan syfta på:

 Ecatepec de Morelos kommun
 Ecatepec de Morelos
 Ecatepec (region)